Busi kan syfta på:
 Otok Biševo, italienska namnet på en ö i Kroatien
 Buzi, en flod i Zimbabwe och Moçambique